Лихосельцы — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Лихосельцы — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Лихосельцы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Лихосельцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Лихосельцы — до 1969 г. название деревни Калиновская в Свислочском районе Гродненской области.